Irene ist der Name folgender Wetterereignisse:

 Tropischer Sturm Irene (1947), im westlichen Pazifischen Ozean, der die Philippinen traf, siehe Pazifische Taifunsaison 1947
 Tropischer Sturm Irene (1959), im Atlantik, der geringe Schäden im Florida Panhandle verursachte, siehe Atlantische Hurrikansaison 1959
 Zyklon Irene (1962/63), Südwestlicher Indischer Ozean, siehe Zyklonsaison im Südwestindik 1962–1963
 Zyklon Irene (1969), Südwestlicher Pazifischer Ozean, siehe Pazifische Taifunsaison 1969
 Hurrikan Irene-Olivia (1971), Kategorie-1-Hurrikan im Atlantik, der Nicaragua traf und im Pazifik sich erneut zum Hurrikan entwickelte
 Zyklon Irene (1977), Südwestlicher Pazifischer Ozean, siehe Pazifische Taifunsaison 1977
 Hurrikan Irene (1981), Kategorie-3-Hurrikan im Atlantik, der als außertropisches System Frankreich traf, siehe Atlantische Hurrikansaison 1981
 Hurrikan Irene (1999), Kategorie-2-Hurrikan im Atlantik, mit Auswirkungen auf Kuba und Florida, siehe Atlantische Hurrikansaison 1999
 Hurrikan Irene (2005), Kategorie-2-Hurrikan im Atlantik, ohne Auswirkungen auf Land
 Hurrikan Irene (2011), Kategorie-3-Hurrikan im Atlantik, mit Auswirkungen auf die gesamte Ostküste der Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Irene (Begriffsklärung) – ein Überblick